

Toponymes 
 Puerto Santander, un corregimiento départemental situé dans le département d'Amazonas en Colombie ;
 Puerto Santander, une municipalité située dans le département de Norte de Santander en Colombie.